Айр-Гегас:

 Айр-Гегас — район в провинции Банка-Белитунг;
  — деревня, административный центр района Айр-Гегас.